Толасов — фамилия. Известные носители:
 Толасов, Арсен Батразович (1991) — российский дзюдоист.
 Толасов, Борис Константинович (1928) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.